Novo Cruzeiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Novo Cruzeiro (ort), Minas Gerais, 
 Novo Cruzeiro (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar